Ка́рратерс, Ка́рразерс, Карра́дерз () — шотландская фамилия.

Известные носители:
 Карразерс, Дэвид — канадский кёрлингист.
 Карразерс, Рид (род. 1984) — канадский кёрлингист.
Карратерс, Стюарт (род. 1970) — австралийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года.
 Карратерс, Хелен (1892—1925) — американская актриса немого кино.